La Qazaqstan Superkubogy 2013 è stata la 6ª edizione della Supercoppa kazaka.

La partita si è disputata a Astana allo stadio Astana Arena tra Şaxter, vincitore del campionato e Astana, vincitore della coppa.

A conquistare il trofeo è stato il Şaxter per 3-2. Per la squadra di Qaraǧandy è il primo titolo.

Tabellino

Formazioni

Voci correlate 
 Qazaqstan Prem'er Ligasy 2012
 Qazaqstan Kubogy 2012

Calcio nel 2013
Qazaqstan Superkubogy
Competizioni sportive a Nur-Sultan